«Грабитель» — название фильмов:
  — немой фильм 1917 года.
 «Грабитель» — фильм 1957 года Пола Уэндкоса, США.
 «Грабитель» — кинофильм 2010 года режиссёра Беньямина Гейзенберга; Германия и Австрия. См. также 
 Грабители (фильм, 1896)